Мартос Іван:
 Мартос Іван Романович (1760–1831) — діяч масонського руху, вихованець Київської Академії, кабінет-секретар К. Розумовського.
 Мартос Іван Петрович (1754–1835) — український скульптор.